Gatter (von mittelhochdeutsch gater „Zusammenfügung, Zaun, Gattertor, Gatter“) bezeichnet: 

 ein Latten- bzw. Gittertor zur Begrenzung von Viehweiden, siehe Viehgatter
 eine Umzäunung, in dem sich Wild oder andere Tiere befinden, siehe Gehege
 in der Technik einen Rahmen mit Sägeblättern (Sägegatter), siehe Gattersäge
 in der Textiltechnik ein Gestell für Spulen, das Spulengatter
 eine digitale elektronische Schaltung, die elementare logische Verknüpfungen realisiert, siehe Logikgatter
 #, das Doppelkreuz (Schriftzeichen) 

Gatter ist der Familienname folgender Personen:

 Agatha Gatter (16./17. Jahrhundert), Opfer der Hexenverfolgungen in Freiburg
 Arthur Gatter (1940–1990), deutscher Serienmörder
 Magda Gatter (1915–2007), deutsche Rundfunkjournalistin und Philanthropin
 Nikolaus Gatter (* 1955), deutscher Schriftsteller, Publizist und Übersetzer
 Peter Gatter (1943–1997), deutscher Journalist, Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Stephan Gatter (* 1955), deutscher Politiker
 Sven Gatter (* 1978), zeitgenössischer deutscher Fotograf 
 Willibald Gatter (1896–1973), sudetendeutscher Automobilfabrikant und Politiker
 Wulf Gatter (* 1943), deutscher Förster und Ornithologe

Siehe auch:

 Autopodnik Gatter, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller
 Gater